Das Challenge Bell 1994 war ein Damen-Tennisturnier in Québec. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1994 und fand vom 31. Oktober bis 6. November 1994 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1994
Tennisturnier in der Stadt Québec